Сальмиярви (озеро) — озеро на границе Норвегии и России.
 Сальмиярви (посёлок) — посёлок в Печенгском районе Мурманской области. Расположен на одноимённом озере.